Гран-прі Угорщини 2007 року — одинадцятий етап чемпіонату світу 2007 року з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся з 3 по 5 серпня на автодромі Хунгароринг (Будапешт, Угорщина).

Класифікація

Кваліфікація

Перегони

Найшвидше коло: Кімі Ряйкконен — 1:20.047

Кола лідирування: Льюїс Хемілтон — 70 (1-70).

Примітки і посилання

Джерела Інтернет 
 http://www.formula1.com/ 
 Статистчні дані з сайту f1news.ru
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/
 http://www.of1.ru/ 

Гран-прі Угорщини
Серпень 2007

2007 в угорському спорті